Nyong peut désigner :
 le Nyong, un fleuve du Cameroun
 le nyong, une langue du Cameroun
 le Nyong-et-Kéllé, un département du Cameroun
 le Haut-Nyong, un département du Cameroun
 le Nyong-et-Mfoumou, un département du Cameroun
 le Nyong-et-So'o, un département du Cameroun
 Beng Nyong, un village du Cameroun